Die Feldsaison 2017/18 begann am 9. September 2017. Die Endrunde wurde am Wochenende 9. und 10. Juni gemeinsam mit den Herren vom Crefelder HTC in Krefeld ausgetragen.

Legende:

Hauptrunde

Endrunde 

Die Endrunde der vier bestplatzierten Teams fand gemeinsam mit den Herren am Wochenende 9. und 10. Juni 2018 in Krefeld statt.
Wenn es keinen Sieger nach der regulären Spielzeit gab, wurde das Spiel in einem Shoot-Out-Wettbewerb entschieden.

Auf- und Abstieg 
Absteiger in die 2. Bundesliga 18/19 sind der Club Raffelberg und der Großflottbeker THGC, beide steigen in die Gruppe Nord ab.

Aufsteiger aus den 2. Bundesliga 17/18 sind der Bremer HC aus der Gruppe Nord und die Zehlendorfer Wespen aus der Gruppe Süd.

Weblinks 

 Homepage der Liga
 Homepage der Endrunde

Quellen 

2018
Hockey 2017
Hockey 2018